Блай () — английская фамилия. 

Известные носители:
 Блай, Анна (род. 1960) — 37-й премьер-министр австралийского штата Квинсленд (2007—2012). 
 Блай, Нелли (1864 или 1867—1922) — американская журналистка и писательница.
 Блай, Уильям (1754—1817) — вице-адмирал Королевского флота Великобритании.

Примечания